Эвриа́ла ( «далеко прыгающая», ) — персонаж древнегреческой мифологии. Может означать:

 Эвриала (горгона) — одна из Горгон. Дочь Форкия и Кето. Преследовала Персея, убившего её сестру Медузу, но он спасся.
 Эвриала — нимфа, дочь Миноса, мать Ориона.

Другое
 Эвриала (растение) — вид растений из семейства Кувшинковые.
  — род животных из класса Офиуры.
 Чернушка эвриала — вид бабочек из рода Nymphalidae.
  — судно, в составе Военно-морских сил США в 1943—1946 годах.
 Эвриали () — бывший населённый пункт в Греции, существовавший в 1926—1940 годах, ныне район города Глифада.

См. также 
 Эвриал

Примечания